Dette er en oversigt over større byer i Bosnien-Hercegovina.

Den største agglomeration i Bosnien-Hercegovina er Sarajevo med et indbyggertal på 402.166 (per 1. januar 2005). Dermed bor ni procent af befolkningen i landets hovedstadsregion. 

Den følgende tabel indeholder byerne med mere end 10.000 indbyggere, deres navn på latinsk og kyrillisk skrift, resultaterne fra folketællingerne fra 31. marts 1981 og 31. marts 1991 såvel som et estimat fra 1. januar 2005. Den delstat byen tilhører er ligeledes påført (Føderationen Bosnien og Hercegovina og Republika Srpska). For føderationen Bosnien og Hercegovina er den tilhørende kanton angivet. Distriktet Brčko har en særstatus og tilhører ikke nogen af delstaterne.

Indbyggertallene dækker over selve byområderne i en snæver betydning og altså ikke kommunerne eller andre politiske forståelser.

''FT = folketælling

Eksterne henvisninger 
 Federal Office of Statistics 
 Mongabay – Aktuelle indbyggertal for byerne i Bosnien-Hercegovina
 World Gazetteer – Aktuelle indbyggertal for byerne i Bosnien-Hercegovina
 City Population – Historiske indbyggertal for byerne i Bosnien-Hercegovina

 
Bosnien-Hercegovina

simple:Bosnia and Herzegovina#Cities